Nishina ist der Name des

 Nishina-Klans

der Familienname folgender Personen:

 Kae Nishina (* 1972), japanische Fußballspielerin
 Yoshio Nishina (1890–1951), japanischer Physiker